Внеочередные выборы в Жогорку Кенеш прошли 28 ноября 2021 года. Они следуют за выборами в октябре 2020 года, чьи результаты вызвали массовые акции протеста, закончившиеся отставкой президента Сооронбая Жээнбекова и аннулированием итогов голосования.

Предыстория

Система выборов 
Из 90 депутатов в Жогорку Кенеше 54 будут избраны по пропорциональной системе в одном общенациональном округе, 36 — по одномандатным округам. Чтобы получить места, партия должна преодолеть порог в 3 % избирателей (по сравнению с 7 % на выборах в октябре 2020 года) и получить не менее 0,7 % голосов в каждой из семи областей страны, а любая партия не может занимать более 65 мест. В партийных списках должно быть не менее 30 % кандидатов каждого пола, и каждый четвёртый кандидат должен быть другого пола. В каждом списке также должно быть не менее 15 % кандидатов от этнических меньшинств и 15 % кандидатов до 35 лет, а также не менее двух кандидатов с ограниченными возможностями.

Кроме того, парламент отменил использование Формы № 2, которая позволяла избирателям голосовать за рубежом. Система была предназначена для того, чтобы позволить трудящимся-мигрантам голосовать там, где они работают, но после того, как на предыдущих выборах было подано рекордное количество бюллетеней этого типа, возникло мнение, что формы были использованы для изменения численности голосов в различных регионах.

Итоги голосования по партиям 
 «Ата-Журт Кыргызстан» - 222 005 голосов или 17,32 %;  15 депутатских мандатов
 «Ишеним» - 174 470 голосов или 13,61 %; 12 депутатских мандатов
 «Ынтымак» - 141 009 голосов или 11,00 %; 9 депутатских мандатов
 «Альянс» - 106 955 голосов или 8,35 %; 7 депутатских мандатов
 «Бутун Кыргызстан» - 90 223 голоса или 7,04 %; 6 депутатских мандатов
 «Ыйман Нуру» - 79 025 голосов или 6,17 %;  5 депутатских мандатов.
 «Эл Үмүтү» - 57 642 голосов или 4,50 %;
 «Азаттык» - 52 183 голоса или 4,07 %;
 «Ата Мекен» - 45 568 голосов или 3,56 %;
 «Социал-Демократтар» - 40 280 голосов или 3,14 %;
 «Улуттар Биримдиги» - 31 382 голосов или 2,45 %;
 «Мекенчил Эл» - 20 522 голоса или 1,60 %;
 «Багыт» -12 634 голоса или 0,99 %;
 «Кыргызстандын Бириктирүүчү патриоттук партиясы» - 12 279 голосов или 0,96 %;
 «Улуу-Журт» - 9376 голосов или 0,73 %.
 «Күчтүү Регион» - 8212 голосов или 0,64 %;
 «Легалайз» -7943 голоса или 0,62 %;
 «Ордо» - 5934 голоса или 0,46 %;
 «Аруузат-Эл Куту» - 5869 голосов или 0,46 %;
 «Жашасын Кыргызстан» - 5615 голосов или 0,44 %;
 «Кыргызстан Жашылдар Партиясы» - 5266 голосов или 0,41 %;

Примечания

Ссылки 
 Сайт ЦИК Киргизии 

Киргизия
2021 год в Киргизии
Парламентские выборы в Киргизии
Июнь 2021 года